Хитрино () — община в Болгарии. Входит в состав Шуменской области. Население составляет 12 396 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Байково
 Близнаци
 Висока-Поляна
 Вырбак
 Длыжко
 Добри-Войниково
 Единаковци
 Живково
 Звегор
 Иглика
 Калино
 Каменяк
 Развигорово
 Сливак
 Становец
 Студеница
 Тервел
 Тимарево
 Трем
 Хитрино
 Черна

Общины Шуменской области